Чжуан Цзяжун і Сє Шувей були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Анабель Медіна Гаррігес і Каролін Возняцкі виграли титул, перемігши у фіналі Хань Сіюнь і Сюй Іфань з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К Среботнік А Суґіяма
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ч Цзи Ш Сунь
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Цз Лу Ч Шуай 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Коритцева Т Пучек
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[8]
| RD1-seed05=4
| RD1-team05= І Бенешова В Угліржова
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А Корне А Павлюченкова
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= А Чакветадзе Д Цібулкова
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08={{nowrap| А Медіна Гаррігес К Возняцкі}}
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Х Сіюнь І Сюй| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=7| RD1-score09-3=[10]| RD1-seed10=Alt
| RD1-team10= Ї Чень Ч Лян
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=68
| RD1-score10-3=[5]
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= О Савчук І Шенолу | RD1-score11-1=7| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= П Шуай Т Сунь
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= В Кінґ А Кудрявцева
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=[15]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Я Шведова Т Танасугарн| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=[17]| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Х Дулко А Радванська
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ц Янь Ц Чжен| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К Среботнік А Суґіяма
| RD2-score01-1= 
| RD2-score01-2= 
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Цз Лу Ч Шуай| RD2-score02-1=w/o
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Корне А Павлюченкова
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Х Сіюнь І Сюй| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=[10]| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Я Шведова Т Танасугарн
| RD3-score04-1=6'''
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=[3]
| RD4-seed01= 
| RD4-team01=

Посилання 
Tournament Draws

2008
China Open